Mazanki (instrument) – mały trzystrunowy smyczkowy instrument muzyczny 
 Mazanki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Mazanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo